Sălcioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sălcioara (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Sălcioara (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița

 Sălcioara (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Sălcioara (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Sălcioara (Mătăsaru), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Sălcioara (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Sălcioara (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Sălcioara (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui